peut désigner :
 Jean-Paul Mouren (1953), navigateur français ;
 Raphaële Mouren, bibliothécaire et historienne française.